Кубок Греции — одно из главных соревнований Греции в ряде видов спорта:
 Кубок Греции по баскетболу
 Кубок Греции по волейболу среди мужчин
 Кубок Греции по волейболу среди женщин
 Кубок Греции по футболу

См. также 

 Чемпионат мира
 Чемпионат Европы
 Кубок мира
 Кубок Европы